Кукхоф () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Кукхоф, Адам (1887—1943) — немецкий писатель, драматург и режиссёр, антифашист.
 Кукхоф, Грета (1902—1981) — немецкая коммунистка, антифашист, президент Государственного банка ГДР; жена Адама Кукхофа.